Robert M. La Follette ist der Name folgender Personen:

* Robert M. La Follette senior (1855–1925), US-amerikanischer Politiker
 Robert M. La Follette junior (1895–1953), US-amerikanischer Politiker